Goubie est un patronyme porté notamment par :

 Jean Goubie (1787-1860), homme politique français ;
 Jean-Richard Goubie (1842-1889), peintre animalier et paysagiste français.

Homonymie de patronyme